Арылахский наслег — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Арылахский наслег — в Верхнеколымском улусе Республики Саха (Якутия).
 Арылахский наслег — в Верхоянском улусе Республики Саха (Якутия).
 Арылахский наслег — в Вилюйском улусе Республики Саха (Якутия).
 Арылахский наслег — в Сунтарском улусе Республики Саха (Якутия).
 Арылахский наслег — в Чурапчинском улусе Республики Саха (Якутия).